Nazwa dwóch operacji wojskowych: 
 Operacja wschodniopruska w 1914 roku – operacja przeprowadzona na początku I wojny światowej przez armię rosyjską
 Operacja wschodniopruska w 1945 roku – operacja przeprowadzona pod koniec II wojny światowej przez armię radziecką